У́лица Вави́ловых — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о выдающихся деятелях науки братьях Вавиловых: Николае Ивановиче (1887—1943) и Сергее Ивановиче (1891—1951).

Россия 
 Улица Вавиловых — улица в Санкт-Петербурге.

Украина  
 Улица Вавиловых — улица в Киеве.

См. также 
 Улица Вавилова